Сугаки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Сугаки — деревня в Ельском районе Гомельской области.
 Сугаки — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Сугаки — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

См. также 
 Сугак